George Elliot kan syfta på:

 George Elliot (1784-1863), brittisk amiral
 George Eliot, pseudonym för författaren Mary Ann Evans.